Doutey peut désigner :
 Alain Doutey (1944-), acteur français
 Mélanie Doutey (1978-), actrice française, sa fille.